Fußball-Bundesliga 1985/1986 vanns av Bayern München före Werder Bremen och Bayer Uerdingen.

Werder Bremen ledde inför slutomgången serien med 2 poäng före regerande mästarna Bayern München men behövde 1 poäng i sista matchen för att säkra ligaguldet då man stod på en något sämre målskillnad (detta då man i Bundesliga fortfarande fick "endast" 2 poäng för en seger).

Men Bremen fick problem borta mot VfB Stuttgart då man låg under med 2–0 efter 52 minuters spel. Manfred Burgsmüllers reducering i minut 79 gav ett visst hopp men närmare kom man inte. Förlust med 2–1 samtidigt som Bayern München besegrade Borussia Mönchengladbach med klara 6–0 gjorde att titeln gick till de regerande mästarna.

Tabell

Källor

Noter 

1985 i Västtyskland
1986 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1985/1986
1985/1986